Віньєтка, малюнок